Auge je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Auge (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Auge (Creuse) – obec v departementu Creuse
 Auge-Saint-Médard – obec v departementu Charente
Auge (řecká mytologie) – dcera řeckého krále Aleose

Podobné slovo 
 Augé – obec v departementu Deux-Sèvres